David Adams ou Dave Adams est le nom de plusieurs personnes :
 David Adams, danseur canadien ;
 David S. Adams, biologiste américain connu pour ses travaux sur la maladie d'Alzheimer ;
 David Adams, britannique membre du Parlement britannique ;
 David Adams, joueur de tennis sud-africain ;
 David Adams, joueur américain de baseball ;
 Dave Adams, musicien anglais.